Adrián Ernesto Magnoli (Buenos Aires, Argentina, 27 de junio de 1959) es un exfutbolista, y actual presentador de noticias deportivas, comentarista y entrenador de fútbol colombo-argentino.

Como futbolista se tuvo que retirar debido a una lesión. Jugó para clubes en la Argentina y uno en Brasil donde se retiró. Como entrenador y presentador de noticias ha desarrollado toda la carrera en Colombia.

Magnoli dirigió al equipo profesional del Deportivo Pereira durante 15 días como entrenador encargado en 2 partidos de la Copa Colombia 2009, tras el despido de  Pedro Sarmiento y la llegada su compatriota Oscar Quintabani. En el primer partido le ganó 1-0 al Deportes Tolima de Hernán Torres y en el segundo empató a cero goles con el Expreso Rojo.

Historia Reciente 
Desarrolló su carrera profesional como futbolista profesional hasta los 23 años de edad, ya que una lesión en la rodilla le impidió continuar como jugador de élite.

Después de hacer su carrera como director técnico en la AFA, vino a Colombia hace 20 años gracias a la invitación que le extendió su amigo José Fernando Santa para ser parte del cuerpo técnico del Deportivo Pereira donde fueron asistentes del Picis Restrepo en el plantel profesional en el Torneo Apertura 2002.

Para el segundo semestre del 2002 comenzó hacer labores sociales en el municipio de Belalcázar (Caldas) lo que se constituyó en una gran experiencia para su vida.

Después de un año, formó su propia escuela de fútbol, donde comenzó a dirigir bastantes partidos. Ya para el 2006 lo invitaron a las divisiones menores del Deportivo Pereira por lo cual tuvo que renunciar a los colegios donde era entrenador y a las demás actividades que realizaba. En el Deportivo Pereira, tuvo el honor de formar el mejor equipo de divisiones menores en toda la historia del club formando a jugadores que llegaron al profesionalismo como Erick Moreno y José Izquierdo.
Allí trabajó durante tres años pero lamentablemente por temas internos de la institución presentó su renuncia, así comenzó su carrera como locutor y presentador en distintos medios del país.

Actualmente es #ElProfeDIRECTV, un nuevo concepto de DIRECTV, donde realiza su labor dando consejos y apreciaciones de todos los deportes a través de su cuenta de Twitter.

Trayectoria en el Fútbol

Como jugador 
Divisiones menores, Club Atlético Huracán. Buenos Aires, Argentina. Período: 1971-19 73 
Pre-Selección sub 15. Buenos Aires, Argentina.
Periodo: 1974

Divisiones menores, Club Ferro Carril Oeste. Buenos Aires, Argentina Período: 1973 - 1976
Tercera División. Club Defensor del Belgrano. Buenos Aires, Argentina Periodo: 1976 - 1978

Tercera División, Club Boca Juniors. Buenos Aires, Argentina Período: 1978 - 1980 
Primera División. Club, Atlético Pinheiro. San Pablo, Brasil Periodo: 1981 - 1982

Primera División, Club BOCA Juniors. Buenos Aires, Argentina. Periodo: 1983
Pre-Selección sub 15. Buenos Aires, Argentina. Periodo: 1974

Como Director Técnico 
Deportivo Pereira, Pereira, Colombia
Director de Divisiones Menores. Periodo: 2008 - 2010

Área: Gerente Deportivo
Funciones
Director Interino de Primera División, Director técnico Deportiva Copa Postobon 2008
 Dirigir
 Coordinar las Divisiones Menores.
Análisis, Captación de talentos, formación de jugadores.

Escuela de Fútbol El Gol, Pereira, Colombia
Director General
Período: 2004 – 2007
Funciones
Entrenamiento, formación pedagógico en el fútbol a niños entre los 5 a 16 años.
Alcaldía de Alcalá, Clínicas de Fútbol. Alcalá, Colombia. Cargo: Instructor
Período: 2004 - 2007
Funciones
Entrenamiento a docentes para mejorar conocimiento en el área deportiva.

Alcaldía de Belarcázar, Belarcázar, Caldas Cargo: Coordinador Deportivo del Municipio Período: junio de 2002 – septiembre de 2013
Tel. Alcaldía de Belarcázar
Funciones:
Creador – Formador de las Escuelas de Fútbol del Municipio, logrando que los niños y jóvenes vean una opción en el deporte y prevenir en ellos la vulnerabilidad a los diferentes vicios.

Fundación Liceo Inglés, Pereira, Colombia Cargo: Coordinador de Fútbol
Período: 2003 - 2007

Funciones:
Formación integral deportiva – Fútbol

Trayectoria en los medios 
COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION SAS, Bogotá, Colombia
Presentador del Noticiero CM& franja deportiva
Periodo: desde el 1. De marzo de 2014 - hasta el 16 de agosto de 2018

COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION SAS, Bogotá, Colombia
Presentador y conductor programa Gente Pelota Canal 1
Periodo: Desde el 1 de septiembre de 2014 - agosto de 2017

COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION SAS, Bogotá, Colombia
Director de Deportes CM&
Periodo: Desde el 1 de julio de 2015 - hasta el 16 de agosto de 2018

RCN RADIO Bogotá, Colombia.
Comentarista Deportivo
Director Programa En la Jugada Sábados RCN La Radio – Deportes Emisora La Mega
Periodo: agosto de 2012 – enero de 2017

RCN RADIO Pereira, Colombia
Comentarista deportivo
Periodo: abril de 2012 – febrero de 2013
Área: Producción
Funciones:
Producción de la Sección de Deportes del Mañanero de La Mega Comentarista de Las Voces del Fútbol Antena 2

TELE CAFÉ Pereira, Colombia

Panelista Programa Café GOL – Educador Amiguitos del Fútbol Periodo: 2006 – 2007

DIRECTV Sports Colombia, Bogotá Colombia
Presentador de De Fútbol se habla así con Tito Puccetti 
Periodo: desde el 6 de septiembre de 2018 Actualmente    
 
Área: Deportes
Funciones:
Panelista en el programa Café GOL
Instructor de Fútbol en el programa Amiguitos del Fútbol

Clubes

Inferiores

Profesional 
Clubes

Selección

Como asistente técnico

Como entrenador

Estadísticas como entrenador

Filmografía

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 

Nacionalizados de Colombia
Entrenadores de fútbol de Colombia
Periodistas deportivos de Colombia
Emigrantes argentinos hacia Colombia